Leeuwenhoek steht für:
 Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), niederländischer Naturforscher und Mikroskopbauer
 Leeuwenhoek (Mondkrater), Mondkrater
 (2766) Leeuwenhoek, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.